Hrvatska:
 Jasikovac (Plitvička Jezera), naselje u općini Plitvička Jezera
Jasikovac (park šuma), park šuma kod Gospića

BiH:
 Jasikovac (Teočak, BiH), naselje podijeljeno među općinama Ugljevik (RS) i Teočak (FBiH)